Командування Військ зв'язку та кібернетичної безпеки Збройних Сил  — орган військового управління який керує Військами зв'язку, одним з основних формувань у складі Збройних сил України. Командування відповідальне за управління, розгортання, стабільне функціонування, модернізацію і розвиток зв'язку в Збройних силах в тому числі фельд'єгерського та забезпечення кібербезпеки.

Керівництво Командування підпорядковується Генеральному штабу Збройних Сил України.

Історія 
На початку лютого 2020 року, на виконання спільних Директив Міноборони України та Генштабу ЗСУ у структурі Збройних Сил України створено нове командування — Командування військ зв'язку та кібернетичної безпеки та призначенно його першого командувача генерал-майора Євгена Степаненко.

Структура

Командування 
 генерал-майор Степаненко Євген Олександрович (2020 — т.ч.)

Див. також 
 Головне управління зв'язку та інформаційних систем ГШ ЗСУ
 Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України
 Командування Сил підтримки Збройних Сил України
 Командування сил логістики Збройних Сил України
 Командування Медичних сил Збройних Сил України

Примітки

Посилання 

 Кібероборона України: стан, проблеми та актуальні заходи щодо її забезпечення  на http://opk.com.ua/  
 
 Частини, установи, що не належать до видів ЗС України  на ukrmilitary.com 

Збройні сили України
Засновані в Україні 2020
Структурні підрозділи Генерального штабу ЗСУ